Insert peut faire référence à :
 Insert ou Inser sur un clavier d'ordinateur personnel désigne la touche d'insertion ;
 Insert, un terme désignant une molécule d'ADN bicaténaire et linéaire qui s'insère dans un vecteur ouvert ;
 la commande SQL INSERT ajoute un ou plusieurs tuples dans une table d'une base de données relationnelle ;
 Un insert est un type de cheminée à foyer fermé ; ce mot désigne parfois uniquement un élément d'une cheminée permettant de fermer le foyer : on parlera alors d'un insert à bois ;
 en plasturgie ou fonderie, un insert désigne une pièce d'un matériau infusible incluse dans la pièce fabriquée ; cet élément sert en général à la fixation ultérieure d'éléments mécaniques ou sert de renfort (exemple : chemise d'usure).

Cinéma 
Le mot Inserts peut faire référence à :
 Inserts, un film américain de 1975 ;
 un insert est un terme technique cinématographique désignant une image insérée au montage d'un film pour attirer l'attention du spectateur sur un détail nécessaire à la compréhension de l'action.

Sports 
En ski de randonnée, un insert est un ergot monté de part et d'autre de la butée d'une fixation et qui vient se loger dans un évidement situé de part et d'autre d'une chaussure de randonnée ou de freerando. Ce montage permet la rotation de la chaussure facilitant la progression avec des peaux de phoque.

Voir aussi 

 insertion